Stati Uniti d'America
 Corunna – città della Contea di DeKalb, Indiana
 Corunna – capoluogo della Contea di Shiawassee, Michigan